Grane peut désigner :

Toponyme 
Grane (nommée également Grâne non officiellement) est une commune française, située dans le département de la Drôme.
Grane est une commune de Norvège située dans le comté de Nordland.
Grane est une localité du comté de Nordland, en Norvège.
 Grane graphie française de la commune italienne du Piémont Grana.

Granes une commune française, située dans le département de l'Aude

Divers
Grane (cheval) un cheval gris dans la mythologie nordique.
Grane un gisement de pétrole situé en Mer du Nord.

Voir aussi
 
Grana

Homonymie de localités